Арена Стожиці
 Стожиці (іподром)
 Стожиці (Любляна)
 Стожиці (спортивний парк)
 Стожиці (стадіон)